Шренк:
Фамилия ()
 Шренк, Александр Иванович (1816—1876) — путешественник, доцент минералогии Дерптского университета
 Шренк, Карл фон (1806—1884) — глава правительства Баварии, сын Себастьяна фон Шренка
 Шренк, Леопольд Иванович (1826—1894) — российский зоолог, геолог и этнолог.
 Себастьян фон Шренк (1774—1848) — министр юстиции Баварии
 Шренк-Нотцинг, Альберт фон (1862—1929) — немецкий врач и пионер в области психотерапии и парапсихологии.
Другое
 Шренк — река на Таймыре, приток реки Нижняя Таймыра

Примечания